Tasiluk bezeichnet:
 Tasiluk, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiluk (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiluk (See), See im Distrikt Narsaq, Grönland